Бугамбилијас има више значења:

 Бугамбилијас, Виверо (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Бугамбилијас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бугамбилијас (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бугамбилијас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бугамбилијас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Бугамбилијас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бугамбилијас, Санта Моника (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бугамбилијас (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бугамбилијас (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бугамбилијас, Виверо (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бугамбилијас (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бугамбилијас, Ла Круз (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бугамбилијас (Неалтикан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бугамбилијас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бугамбилијас, Бреча 109 кон Километро 10 Норте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бугамбилијас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бугамбилијас (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику